Ю́рий Кала́шников:
 Калашников, Юрий (род. 1998) — израильский борец вольного стиля.
 
 Калашников, Юрий Сергеевич (1909—1988) — советский театровед, главный редактор журнала «Театр» (1946—1948).